Laurent-Désiré Kabila, Congolees president (1997-2001)
 Joseph Kabila, Congolees president (2001-2019) en zoon van Laurent-Désiré Kabila

Zie ook 
 Kabila, doorverwijspagina